Die Abkürzungen M86, M 86 oder M-86 bezeichnen:
 Autópálya M86, eine Autobahn in Ungarn
 Messier 86, eine Galaxie im Sternbild Jungfrau

 Lebel Modell 1886, ein französisches Kleinkalibergewehr

M86